Francisco Rodríguez puede referirse a:
 Francisco Rodríguez Cumplido (1494-1569), arquitecto español, maestro mayor del Obispado de Cádiz;
 Francisco Rodríguez del Toro (1761–1851), general venezolano;
 Francisco Rodríguez Pusat, pintor españo (1767-1840);
 Francisco Rodríguez (Siglo XIX), político peruano;
 Francisco Rodríguez Quiroga (1853-1894), geólogo-geofísico español;
 Francisco Rodríguez Marín (1855-1943), erudito español, director de la Biblioteca Nacional;
 Francisco Rodríguez Gómez (1911-2009), político mexicano;
 Francisco Rodríguez (1921-), exfutbolista argentino;
 Francisco Rodríguez Adrados (1922-), filólogo, helenista y académico español;
 Francisco Rodríguez Camusso (1923-2004), político uruguayo;
 Francisco Rodríguez Pascual (1927-2007), antropólogo y humanista español;
 Francisco Rodríguez García (1934-), futbolista español;
 Francisco A. Rodríguez Poveda (1938-), presidente de Panamá en 1989;
 Francisco Rodríguez Gordillo (1943), director de cine español;
Francisco Rodríguez Fernández (Madrid, 1945), director de cine y guionista español;
 Francisco Rodríguez Sánchez (1945-), político español;
 Francisco Rodríguez (1945-), boxeador olímpico venezolano;
Francisco Rodríguez Fernández (Palmés, Orense, 1954), político español, diputado en el Parlamento de Galicia y alcalde de Orense;
 Francisco Rodríguez Maldonado (1960), ciclista colombiano;
 Francisco Javier Rodríguez Hernández (1962-), exfutbolista español;
 Francisco Rodríguez Amador (1968-), exfutbolista español;
 Francisco Rodríguez Estay (1968-), exfutbolista chileno;
 Francisco Rodríguez (1970-), economista venezolano;
 Francisco Rodríguez Vílchez (1978-), exfutbolista y entrenador español;
 Francisco Rodríguez Pinedo "el Maza" (1981-), futbolista mexicano;
 Francisco Rodríguez (1982-), beisbolista profesional venezolano;
 Francisco Rodríguez Prat (1984), cantante y modelo chileno actualmente radicado en Perú, ganador de Pelotón y de Calle 7, actual competidor de Esto es Guerra;
 Francisco Rodríguez Ibarra (1987), futbolista colombiano.
 Francisco Javier Rodríguez Hernández (1993-), futbolista costarricense;
 Francisco Rodríguez Araya (1995-), un futbolista suizo de padre gallego de la localidad de Crecente (Pontevedra) español y madre chilena.